

Personnalités  

Christian Champy (1885-1962), médecin et homme politique français ;
Claude Champy (1944-), céramiste français ;
Henry Louis Champy (1846-1902), personnalité de la Commune de Paris ;
Jacques-Pierre Champy (1744-1816), chimiste français ;
Jean-Siméon Champy (1778-1845), chimiste français ;
Louis Champy (1870-1955), ingénieur et industriel français ;
Louis Daniel Champy (1763-1831), industriel et député français ;
Nicolas Champy (1776-1801), chimiste français ;
Pierre Champy (1798-1876), homme politique français.

Nom composé 
Adrien-Théodore Benoît-Champy (1805-1872), homme politique français.

Toponymes 
L'abri du Benoît-Champy est une remise à bateau située à Cayeux-sur-Mer.
La Maison Champy, est un domaine viticole situé à Beaune, en Bourgogne.
C'est également le nom de plusieurs lieux-dits en France, ainsi que celui d'un quartier historique de la ville de Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis.

Divers  
Le Benoît-Champy est un canot de sauvetage.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme